Эвте́рпа:
 Эвтерпа — муза лирической поэзии и музыки в древнегреческой мифологии.
 Эвтерпа (род) — род тропических пальм, произрастающих в Южной и Центральной Америке, с чёрными сочными съедобными ягодами.
 (27) Эвтерпа — астероид.
 Эвтерпа (музыкальное общество) — общество, основанное в 1864 году норвежским композитором Эдвардом Григом с целью знакомить широкую публику с творчеством скандинавских композиторов.